Mayor-Synagoge steht für:
 Mayor-Synagoge (Bursa)
 Mayor-Synagoge (Istanbul)